Спіріна Ірина Дмитрівна (*1959) — український політик, лікар за фахом, народний депутат України VII скликання

 Спіріна — присілок, Абатський район, Тюменська область, Росія

Див. також 
 Спірін
 Спіріна Гора